Tsipa ist ein Name:
 Tsipa Abelman, jiddische Schauspielerin
 Lemogang Tsipa, südafrikanischer Schauspieler
 Leonard Tsipa, simbabwischer Fußballer
 Dé Rak Tsipa (སྡེ་རག་རྩིས་པ།), Tibeter
 Tsipa Ngawo Ché (རྩིས་པ་རྔ་བོ་ཆེ།), Tibeter
 Tsipa Khenpo Shyönnu Sengé (རྩིས་པ་མཁན་པོ་གཞོན་ནུ་སེངྒེ།), tibetischer Lama

sowie die Bezeichnung für 
 russisch Ци́па: Zipa, Fluss in Ostsibirien (Nizhnyaya Tsipa, Verkhnyaya Tsipa)

sowie für 
 Tsipa (Makeoana), Ort im Distrikt Berea, Lesotho